Серге́й Леони́дович Рожко́в (1 апреля 1972, Мурманск) — российский спортсмен, биатлонист. Чемпион мира по биатлону в эстафете. Обладатель малого Кубка мира 2000/2001 в зачёте индивидуальных гонок. Окончил Мурманский государственный педагогический институт. Заслуженный мастер спорта.

Спортивные Достижения 
Спортом начал заниматься в 1984 году. Член сборной команды России с 1996 года.

Чемпион мира 2000 года в эстафете.

Многократный призёр чемпионатов мира: серебро — 1996 (командная гонка), 1999, 2003 (эстафета), 2005 (эстафета и смешанная эстафета), бронза — 1998 (командная гонка).

Обладатель малого Кубка мира 2000/2001 по программе индивидуальных гонок.

Чемпион Европы 1996 года в эстафете и серебряный призёр в индивидуальной гонке.

Член олимпийской сборной команды России по биатлону на Олимпиаде в Солт-лейк-Сити, Олимпиаде в Турине. Лучший результат на Олимпиадах — четвёртое место в эстафете в Солт-лейк-Сити.

Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года в гонке преследования.

Чемпион России по летнему биатлону 2003 и 2004 годов в спринте и эстафете-кроссе 4х6 км.

Бронзовый призёр чемпионата России по летнему биатлону 2004 года в спринте.

Кубок мира 
 1995—1996 — 13-е место (122 очка)
 1996—1997 — 19-е место (128 очков)
 1997—1998 — 10-е место (165 очков)
 1998—1999 — 19-е место (168 очков)
 1999—2000 — 30-е место (92 очка)
 2000—2001 — 15-е место (363 очка)
 2001—2002 — 11-е место (388 очков)
 2002—2003 — 19-е место (281 очко)
 2003—2004 — 6-е место (578 очков)
 2004—2005 — 5-е место (656 очков)
 2005—2006 — 21-е место (290 очков)
 2006—2007 — 14-е место (501 очко)
 2007—2008 — 50-е место (58 очков)

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт Сергея Рожкова
 Профиль IBU
 Прямая линия читателей журнала «Лыжный спорт» с Сергеем Рожковым.

Биатлонисты России
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники Мурманского арктического университета
Победители Гран-при IBU